Tomás Herrera (1804–1859) közép- és dél-amerikai államférfi, tábornok
 Tomás Herrera (1950–2020) olimpiai bronzérmes kubai kosárlabdázó